Шле́гель () — німецьке прізвище та топонім.

Персоналії 
 Август Вільгельм Шлегель — німецький критик, історик літератури і поет-перекладач.
 Ганс Вільгельм Шлегель (нар. 1951) — німецький фізик і космонавт.
 Герман Шлегель (1804—1884) — німецький орнітолог.
 Доротея Шлегель (1764—1839) — німецький літературний критик, письменниця, дочка Мозеса Мендельсона, дружина Фрідріха Шлегеля.
 Емілія Шлегель (1849—1891) — німецька письменниця.
 Йоганн Адольф Шлегель (1721—1793) — німецький письменник і проповідник, батько знаменитих письменників братів Шлегель.
 Йоганн Генріх Шлегель (1724—1780) — німецький історик, брат Йоганна Еліаса.
 Йоганн Рудольф Шлегель (1729—1790) — німецький педагог і письменник.
 Йоганн Еліас Шлегель (1718—1749) — німецький письменник, брат Йоганна Генріха.
 Карл Шлегель () — німецький історик Східної Європи.
 Карл Вільгельм Шлегель — лікар, депутат Ландтагу Ліхтенштейну, віце-спікер та спікер парламенту.
 Кароліна Шлегель (1763—1809) — німецька письменниця, відома як Кароліна Шеллінг.
 Макс фон Шлегель (1840—1891) — німецький письменник.
 Шлегель Людвіг Леопольдович (1807—1866) — генерал-майор, начальник штабу 2-ї кавалерійської дивізії, харківський губернський військовий начальник.
 Станіслав Фердинанд Віктор Шлегель (1843—1908) — німецький математик.
 Фрідріх Шлегель (1772—1829) — німецький письменник, поет, критик, філософ, лінгвіст.
 Юлій Генріх Готліб Шлегель (1772—1839) — прусський лікар, автор низки наукових праць з медицини.

Топонім 
 Шлегель (Тюрингія) — комуна в Німеччині, в землі Тюрингія.

Див. також 
 Шлегер

Посилання 
 
Німецькі прізвища